Ажуоліте (Кедайнянський район)
 Ажуоліте (Пасвальський район)
 Ажуоліте (Расейняйський район)
 Ажуоліте (Крекенавоське староство, Крекенай)
 Ажуоліте (Крекенавоське староство, Петрішкяй)
 Ажуоліте (Пачеряукштеське староство)
 Ажуоліте (Шірвенське староство)